Antonio puede referirse a:

Nombre propio 
 Antonio, nombre propio de varón.
Artículos en Wikipedia que comienzan por "Antonio"

Danza 
 Antonio el Bailarín (Antonio Ruiz Soler) (1921-1996), bailarín y coreógrafo español.

Religión 
 Antonio Abad (251-356), ermitaño del Egipto romano.
 Antonio Abelli (n. 1527), religioso y confesor real francés.
 Antonio Cauleas o Antonio II de Constantinopla (f. 901), patriarca de Constantinopla.
 Antonio María Claret (1807-1870), religioso y fundador español.
 Antonio Daniel (1601-1648), religioso jesuita y mártir canadiense.
 Antonio María Gianelli (1789-1846), religioso, fundador y obispo italiano.
 Antonio de Padua o de Lisboa (1195–1231), religioso portugués.
 Antonio de Santa Ana Galvao (1737-1822), religioso franciscano brasileño.
 Antonio María Zaccaría (1502-1539), religioso y fundador italiano.

Otros 

Antonio Garbi, estudiante venezolano.